Maria Kristina av Bägge Sicilierna kan syfta på:

* Maria Kristina av Bägge Sicilierna (1779–1849), drottning av Sardinien
 Maria Kristina av Bägge Sicilierna (1806–1878), drottning av Spanien

Se även 
 Maria Kristina av Savojen (1812–1836), drottning av Bägge Sicilierna